Abbaye de Holme peut désigner :
 abbaye de Holme, au Danemark, de l'ordre cistercien, fondée en 1172 et fermée en 1550 ;
 abbaye de Holmcultram, en Angleterre (Cumbria), également cistercienne, fondée en 1151 et dissoute en 1538.

Holme Abbey (traduction littérale, Abbaye de Holme) peut désigner :
 , le village qui abrite l'abbaye de Holmcultram, en Angleterre.